Шинни, Грэм (1991 г. р.) — шотландский футболист.
 Шинни, Питер (1915—2007) — английский (шотландский) археолог-африканист.
 Шинни, Эндрю (1989 г. р.) — шотландский футболист.